Бюлах () — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Бюлах. Население составляет 16 052 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0053.

Ссылки 
 Официальная страница
 

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих